Огнёвский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Калманском районе Алтайского края России. Административный центр — село Огни.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1259 человек, в том числе 573 мужчины и 686 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Огни.

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Калманского района
Сельские поселения Алтайского края